Нічний експрес (НЕ) — категорія потяга, що здійснює найменше зупинок на маршруті руху та має швидкість понад 70 км/год.
 Нічний експрес (пошта) — приватне підприємство експрес-доставки вантажів територією України.